Обіа́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південь від Парижа, 120 км на південний схід від Бордо, 9 км на південний захід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 399 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1010,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Обіак на сайті французького Національного інституту географії
 Обіак на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Обіак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна